in Nederland:
 Schoonoord (Abcoude), buitenplaats in Noord-Holland
 Schoonoord (Alverna), molen in Gelderland
 Schoonoord (Doorn), landgoed in de provincie Utrecht;
 Schoonoord (Drenthe), een plaats in Drenthe;
 Schoonoord (IJsbrechtum), een straat in Friesland
 Schoonoord ('s-Graveland), een buitenplaats in Noord-Holland;
 Buitenplaats Nieuw Schoonoord, oorspronkelijk Broederhuis Nieuw Schoonoord, een woonzorgcentrum bij Voorhout, Zuid-Holland;
 Huis Schoonoord, villa in Baarn in de provincie Utrecht;
 Park Schoonoord (Rotterdam), een parkje in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam;
 Schoonoord (plantage), een plantage in Suriname;